Березовка — деревня в Кулуевском сельском поселении, Аргаяшского района, Челябинской области. 

Основана в 19 веке как хутор Афанасия Корнилова.

Географическое положение 
Расположена в южной части района, на берегу озера Большой Кургайды. Расстояние по дороге до центра Кулуева — 6 км.

Население 

(в 1900 — 4, в 1916 — 14, в 1970 — 596, в 1983 — 670, в 1995 — 747)

Улицы 
Улица 40 лет Победы
Лесная улица
Улица Мира
Молодежная улица
Новая улица
Производственная улица
Садовая улица
Улица Труда
Школьная улица

Инфраструктура 
 Библиотека
 Школа
 ЗАО «Кулуево»

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Аргаяшского района